Ольга Говорцова і Алла Кудрявцева були чинними чемпіонками, але цього разу Говорцова вирішила не брати участі.
Кудрявцева грала в парі з Іветою Бенешовою.
Тімеа Бабош і Сє Шувей виграли титул, у фіналі перемігши першу сіяну пару Лізель Губер і Ліза Реймонд з рахунком 7–5, 6–7(2–7), [10–8]

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Л Губер Л Реймонд
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Бріанті А Каданцу
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= В Душевіна Т Танасугарн
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=[10]
| RD1-seed04=Alt
| RD1-team04= Т Мур М Саут
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=[1]

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Р Копс-Джонс А Спірс
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Д Гантухова С Лісіцкі
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ю Чжань Чж Хаоцін
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= К Янс-Ігначик А Росольська
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= Л Робсон Г Вотсон
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3=r
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Т Бабош С Шувей
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Л Декмеєре А Татіашвілі
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=78
| RD1-score11-3=[7]
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= Н Грандін В Угліржова
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=66
| RD1-score12-3=[10]

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= С Кирстя Е Кеотавонг
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ч Шуай Ц Чжен
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=

Посилання 
 Main Draw

Aegon Classic, парний розряд
2012